Spojení písmen M a L může mít různé významy:

ML 
 ML – kód ISO 3166-2 pro Mali
 CL-ML – kód ISO 3166-2 pro region Maule
 SPZ okresu Medzilaborce
 městská železniční linka, později označovaná též jako linka S41 Esko Praha.
 Machine learning – strojové učení
 Mladí lidovci – mládežnická organizace KDU-ČSL
 Magic Lantern – rozšiřující firmware pro digitální fotoaparáty Canon

ml 
 malajámština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 mililitr

.ml 
 .ml – internetová doména nejvyššího řádu pro Mali

Externí odkazy